Конвеј има више значења:
 Округ Конвеј (Арканзас)
 Конвеј (Флорида)
 Конвеј (Њу Хемпшир)
 Конвеј (Вашингтон)
 Конвеј (Мичиген)
 Конвеј (Ајова)
 Конвеј (Јужна Каролина)
 Конвеј (Арканзас)
 Конвеј (Мисури)
 Конвеј (Пенсилванија)
 Конвеј (Северна Дакота)
 Конвеј (Северна Каролина)